Stadio Olimpico je glavni rimski stadion. Stadion koristi talijanska nogometna reprezentacija, Lazio i Roma. Otvoren je 1937. godine i nakon zadnjeg renoviranja (2008.), ima kapacitet od 72.698 sjedala. Domaćin je 17. Olimpijskih igara 1960., a također i domaćin IAAF Svjetskog prvenstva u atletici 1987. i Svjetskog nogometnog prvenstva 1990. U Kupu prvaka/UEFA Ligi prvaka bio je domaćin finala 1977., 1984., 1996. i 2009. godine.

Poznate utakmice 
 Finale Europskog nogometnog prvenstva u Italiji 1968. između Italje i Jugoslavije (2:0).
 Finale Kupa prvaka 1977. između Liverpoola i Borussije Mönchengladbach (3:1).
 Finale Europskog nogometnog prvenstva u Italiji 1980. između Njemačke i Belgije (2:1).
 Finale Kupa prvaka 1984. između Liverpoola i Rome (1:1, 4:2 nakon jedanaesteraca).
 Finale Svjetskog nogometnog prvenstva u Italiji 1990. između Zapadne Njemačke i Argentine (1:0).
 Finale UEFA Lige prvaka 1996. između Juventusa i AFC Ajaxa (1:1, 4:2 nakon jedanaesteraca).
 Finale UEFA Lige prvaka 2009. između Barcelone i Manchester Uniteda (2:0)

Prosječna posjećenost 

1 U sezoni 1989./90., obje momčadi su igrale na stadionu Flaminio, zbog renoviranja Olimpica.

Izvori 

Olimpico
Olimpico
Nogomet u Rimu
Građevine u Rimu